Lepicerus är ett släkte av skalbaggar. Lepicerus ingår i familjen vivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Lepicerus